Arran steht für:

 Isle of Arran, eine schottische Insel
 Arran, eine Whiskybrennerei auf dieser Insel, siehe Lochranza (Whiskybrennerei)
 Arrān, eine historische Region im heutigen Aserbaidschan
 Árran, ein Zentrum für samische Kultur in Hamarøy, Nordland
 Name einer ehemaligen Fähre der Reederei Caledonian MacBrayne, siehe ABC-Klasse

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arran (Florida), im Wakulla County
 Arran Hills, im Cumberland County, North Carolina
 Arran Lakes North, im Cumberland County, North Carolina
 Arran Lakes West, im Cumberland County, North Carolina
 Arran Lakes, im Cumberland County, North Carolina

In Kanada:

 Arran (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

Personen:
 Earl of Arran, erblicher britischer Adelstitel, der sowohl in der Peerage of Scotland als auch der Peerage of Ireland besteht
 James Hamilton, 1. Earl of Arran (1475–1529), schottischer Adliger
 James Hamilton, 2. Earl of Arran (* 1515/16; † 1575), schottischer Adliger
 Arthur Gore, 9. Earl of Arran (* 1938), britischer Adliger und Politiker der Conservative Party
 Arran Fernandez (* 1995), britischer Mathematiker

Siehe auch:
 Aran (Begriffsklärungsseite)